Pacific Division har flere betydninger: 

 Pacific Division (NBA)
 Pacific Division (NHL)